Яблоневое — название населённых пунктов на Украине:

 Яблоневое — посёлок в Калиновском районе Винницкой области.
 Яблоневое — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Яблоневое — посёлок в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Яблоневое — село в Барышевском районе Киевской области.
 Яблоневое — село в Нежинском районе Черниговской области.

См. также 
 Яблонево